Дени́с Ю́рьевич Киселёв (2 июня 1978, Зеленоград, СССР) — российский футболист, нападающий.

Воспитанник зеленоградского футбола начинал карьеру во второй команде московского «Динамо». В сезоне 1999 года был дозаявлен для участия в матчах высшего дивизиона, но не принял участия ни в одной игре.
С 2000 по 2001 годы выступал за непрофессиональный клуб «Мострансгаз», в составе которого в 2001 году стал лучшим бомбардиром зоны «Центр» московского региона (40 голов). В том же сезоне клуб получил профессиональный статус и право выступления во Втором дивизионе.

В 2002 году подписал контракт с клубом Первого дивизиона «Химки», после удачного сезона 2003 года (34 матча, 15 голов) получил приглашение в «Томь», за которую выступал до лета 2010-го года.
21 июля 2007 в матче премьер-лиги с «Сатурном» получил травму (разрыв передней крестообразной связки) и выбыл до конца сезона. К началу сезона 2008 Денис Киселёв не восстановился после травмы, пропустил предсезонную подготовку и с мая набирал форму в молодёжной команде. Итого в том сезоне он сыграл 2 неполных матча на Кубок, а также дважды выходил на замену в конце игры в матчах Премьер-лиги.

Входил в Томский региональный Координационный совет сторонников Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Статистика 

|}

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Динамо-2» Москва (1986)
Игроки ФК «Динамо-2» Москва
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Салют» Белгород
Игроки ФК «Зенит» Пенза
Игроки ФК «Долгопрудный»